Leto (film), een Russische biografische film uit 2018, geregisseerd door Kirill Serebrennikov
Leto (motorfiets), een historisch merk van motorfietsen
Leto (mythologie), een figuur uit de Griekse mythologie, een dochter van de Titanen Koios en Phoibe
Jared Leto, een Amerikaans acteur en zanger
Sebastián Leto, een Argentijns voetballer